Финал Кубка России по международным шашкам среди клубных команд  2011 года прошёл с 21 по 23 ноября в городе Ишимбае.

Приняли участие 5 команд из трех регионов.

Главный судья: Сакаев Д. Х., судья Всероссийской категории

1 место — ШШ «Мельком», Тверь

2 место — «Башнефть», Уфа

3 место — ШК «Саха», Якутск

Таблица

Примечания 

Спорт в России в 2011 году
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Кубок России по международным шашкам
2011 год в шашках
Ноябрь 2011 года
2011 год в Башкортостане